Хутьяпа — топонім.

 Хутьяпа (Атлантида) — муніципалітет у Гондурасі.
 Хутьяпа (місто) — місто в Гватемалі.
 Хутьяпа (департамент) — департамент у Гватемалі.
 Хутьяпа (Кабаньяс) — муніципалітет у Сальвадорі.